Grönvall ist der Familienname folgender Personen:

 Janne Grönvall (* 1973), finnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Nanne Grönvall (* 1962), schwedische Popsängerin